Лі Антонопліс і Барбара Джордан виграли титул, перемігши у фіналі Розалін Феербенк і Кенді Рейнолдс з рахунком 5–7, 6–4, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Кетлін Горват /  Івонн Вермак (півфінал)
 Лі Антонопліс /  Барбара Джордан (чемпіонки)
 Розалін Феербенк /  Кенді Рейнолдс (фінал)
 Патрісія Медрадо /  Клаудія Монтейру (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1983 Virginia Slims of Indianapolis Doubles Draw 

Virginia Slims of Indianapolis
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983